Vidocq ist:

 Der Titel
 eines französischen Filmes (2018): Vidocq – Herrscher der Unterwelt
 eines französischen Fantasyfilms (2001): Vidocq (Film)
 einer französischen Fernsehserie: Vidocq (Fernsehserie)
 einer französischen Fernsehserie: Die Abenteuer des Monsieur Vidocq

Vidocq ist der Familienname folgender Personen:

 Eugène François Vidocq (1775–1857), französischer Kriminalist